Polymetis carlinella är en fjärilsart som beskrevs av Walsingham 1908. Polymetis carlinella ingår i släktet Polymetis och familjen gräsminerarmalar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Gräsminerarmalar
carlinella